Alec Burks (né en 1991), joueur américain de basket-ball ;
 Allison L. Burks (1888-1982), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Antonio Burks (né en 1980), joueur américain de basket-ball ;
 Charlotte Burks (née en 1942), femme politique américaine ;
 Ellis Burks (né en 1964), joueur américain de baseball ;
 Quanesha Burks (née en 1995), athlète américaine ;
 Robert Burks (1909-1968), directeur de la photographie américain ;
 Ruth Coker Burks (née en 1959), militante américaine dans la lutte contre le SIDA ;
 Tommy Burks (1940-1998), homme politique américain.

 Voir aussi